Roswell kan have flere betydninger:
 Roswell – by i staten New Mexico, USA – kendt for ufo-affæren i 1947.
 Roswell, Atlanta – forstad til byen Atlanta, USA
 Roswell, Ohio – by i staten Ohio, USA
 Roswell, South Dakota – by i staten South Dakota, USA
 Roswell (film) – amerikansk film fra 1994.
 Roswell (TV) – amerikansk science fiction tv-serie.